Florentin Ficatier (1765-1817), général français de la Révolution et de l'Empire ;
 Nanine Marie Ficatier (1838-1913), auteur et personnalité française, mère de Raymond Poincaré ;
 Pierre Victor Alexandre Ficatier (1803-1880), auteur et militaire français.